Ранчо Гарсија има више значења:

 Ранчо Гарсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гарсија, Колонија Кастро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гарсија, Колонија Колорадо Нумеро Сијете (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гарсија (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Гарсија (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику